Craneomyces är ett släkte av svampar. Craneomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Craneomyces